Kohler
Unplugged, terme anglophone signifiant « débranché », est utilisé pour désigner des œuvres musicales ou des concerts donnés avec des instruments « acoustiques » (en général par des artistes utilisant habituellement des instruments de musique électriques ou électroniques). Le terme est repris pour cette raison dans le titre de nombreux albums :

 , album live de  paru en 1991.
 , premier album live d' sorti le  chez Columbia Records ;
 , album live d' sorti en 2005 ;
 , album live acoustique d' sorti en 2004 ;
 , album live d' ;
 , album live de  sorti en 1993.
 , album live Rod Stewart paru en 1993
 The Corrs Unplugged, album de The Corrs sorti en 2000.
 Nirvana MTV Unplugged in New York enregistré le .
 unplugged, album live illuminate de Shawn Mendes enregistré au theatre at ace hotel à los Angeles en septembre 2017
 Unplugged, sculpture de Vincent Kohler à Lausanne (2017)
 Unplugged, un programme européen de prévention des addictions auprès des adolescents

Notes et références